Сальта () — провинция в северо-западной части Аргентины, на границе с Чили, Боливией и Парагваем.

География и климат 

Характер местности в основном гористый, в западная часть провинция расположена на восточных склонах Анд, восточная на равнине Гран-Чако. Климат засушливый и полупустынный, характеризуется жарким летом (от 23 °С до 40 °С) и холодной зимой.

История 
В доколумбовскую эпоху территория провинция была заселена коренным населением — индейцами. Первые испанские конкистадоры появились здесь в 1535 году во главе с Диего де Альмагро.

До войны за независимость в состав провинции входил боливийский департамент Тариха, что в 1837 году привело к войне.

Административное деление 
Провинция поделена на 23 департамента:

Крупнейшие города (более 5 тыс.жителей)

Экономика 
Добыча полезных ископаемых (нефть, природный газ, сера). Сельское хозяйство представлено выращиванием тропических и субтропических культур (в основном сахарный тростник).

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Official Page Официальная страница 
 Сайт для туристов 
 

Провинции Аргентины